Mubarak-Moschee () ist der Name zahlreicher Moscheen.

Bekannte Mubarak-Moscheen sind bzw. waren:
Mubarak-Moschee in Chau Giang (Cham in Vietnam)
Mobarak-Moschee (Den Haag)
Mubarak-Moschee (Qadian)
Mubarak-Moschee (Masjid Mubarik) in Chenab Nagar (früher Rabwah)
Mubarak-Moschee (Masdjid Moubarak) in Saint-Prix (Val-d’Oise), Frankreich
Qudam-Mubarak-Moschee (14. Jahrhundert) in Chittagong

Liste (Moscheen nach Name)